Gabat (Prinsdom), een prinsdom in Brits-Indië
 Gabat (Frankrijk), een gemeente in Frankrijk